De CECAFA Cup 2001 was de 25e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Council for East and Central Africa Football Associations). Het toernooi duurde van 8 december tot en met 22 december 2001 en werd gehouden in Rwanda. Ethiopië won het toernooi voor de tweede keer in de geschiedenis, door in de finale Kenia te verslaan met 2–1. Soedan zou ook meedoen maar trok zich terug. Het land werd uitgesloten voor alle toekomstige deelnames van de CECAFA cup maar uiteindelijk mochten ze in 2002 toch weer meedoen. Uit Rwanda deden 2 teams mee, een A-team en een B-team. Beiden bereikten de Knock-outfase. In de strijd om de derde plek speelden de twee teams tegen elkaar. Het A-team won na strafschoppen van het B-team en werd derde in dit toernooi.

Deelnemers 

 (teruggetrokken)

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C 

Nummers 3

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 2001 op rsssf

Voetbal in 2001
Voetbal in Rwanda
CECAFA Cup
Sportevenement in Rwanda